Ботсвана принимала участие в Летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай) в восьмой раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Страну представляли 9 мужчин и 2 женщины.

Бокс 

Спортсменов — 2

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 7

 Мужчины

 Женщины

Плавание 

Спортсменов — 2
 Мужчины

 Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 2008 года